DR-Baureihe 16 steht für:

 die frühere Oldenburgische S 10 (16 001–16 003)
 die kkStB 310 bzw. die PKP-Baureihe Pn12 (16 001–050, 061–071)
 die PKP-Baureihe Pn11 (ehemalige kkStB 210) (16 051–053)